Бато́г (фин. patukka «палка, посох, дубинка») — палка, толстый прут для телесных наказаний в старину.
 Опора для пешехода — трость, посох.
 Кнут в домашнем хозяйстве украинцев.

Топоним 
 Батог — холм в Винницкой области, около которого в 1652 году произошла битва под Батогом.

Фамилия 
 
 Батог, Сергей Александрович — генерал-лейтенант Русской императорской армии.